Моррелл — фамилия. Известные носители:
 Моррелл, Бенджамин (1795—1839) — американский капитан и исследователь.
 Моррелл, Джо (род. 1997) — валлийский футболист.
 
 Моррелл, Оттолайн (1873—1938) — английская аристократка и меценат, одна из центральных фигур в группе Блумсбери.

Топоним 
 Моррелл — второе название острова Туле.

См. также 
 Морел
 Морелль
 Морелл
 Моррилл